Sovetsk è un toponimo russo che può riferirsi a:
 Sovetsk – città dell'Oblast' di Kaliningrad
 Sovetsk – città dell'Oblast' di Kirov
 Sovetsk – città dell'Oblast' di Tula